Kavčičeva ulica je naziv več ulic:
 Kavčičeva ulica, Ljubljana
 Kavčičeva ulica, Maribor